Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier I, se dispute du 7 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Irina Spîrlea, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Natasha Zvereva.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer Lindsay Davenport. En finale, elle dispose aisément d'Irina Spîrlea, tombeuse en demi de la favorite Arantxa Sánchez. Elle remporte à cette occasion le premier tier I de sa riche carrière.

La  de série, Anke Huber, est éliminée dès le  par Nathalie Tauziat.

Associée à Natasha Zvereva, Lindsay Davenport remporte également le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1997)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 1997
Sport en Californie en 1997
Sport en mars 1997